Ву́лиця Жуко́вського або Ву́лиця Васи́ля Жуко́вського — назва вулиць у населених пунктах колишнього СРСР

Вулиця Жуковського — вулиця у місті Мінськ

Вулиця Жуковського — вулиця у місті Алмати

Вулиця Жуковського — вулиця у місті Дніпро
 Вулиця Жуковського — вулиця у місті Жмеринка
 Вулиця Жуковського — вулиця у місті Запоріжжя
 Вулиця Василя Жуковського — вулиця у місті Київ
 Вулиця Жуковського — вулиця у місті Кропивницький
 Вулиця Жуковського — вулиця у місті Одеса
 Вулиця Жуковського — вулиця у місті Сміла
 Вулиця Жуковського — вулиця у місті Ужгород

 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Єдності у місті Балта
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Романа Дашкевича у місті Боярка
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Ісмаїла Гаспринського у місті Вінниця
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Олександра Ванька Лагодовського у місті Винники
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Йова Кондзелевича у місті Дубно
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Ізмаїл
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Катерини Бородюк у місті Ковель
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Героїв ЗСУ у місті Костопіль
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Окунівська у місті Кривий Ріг
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Василя Кука у місті Львів
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Мерефа
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Нововолинськ
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Григорія Косинки у місті Обухів
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Героїв-рятувальників у місті Олександрія
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Яблунева у місті Павлоград
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Архітектора Бургіньйона у місті Рівне
 Вулиця Жуковського — колишня назва вулиці Канта у місті Суми

Див. також 
 Провулок Василя Жуковського